În județul Cluj, alegerile locale din 2020 s-au desfășurat la .

Rezultate în municipii

Rezultate Consiliul Județean

Rezultate pe comune

Note

Vezi și 
 Alegeri locale în Cluj-Napoca

2020 în România
Alegeri în 2020
Alegeri locale în România
Județul Cluj